Чемпионат Туркменистана по футболу 2014 — 22-й чемпионат Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Чемпионский титул завоевал «Алтын Асыр» (Ашхабад). Призовые — второе и третье — места заняли «Ахал» (Ахалский велаят) и «Шагадам» (Туркменбашы) соответственно.

Список участников 

В чемпионате Туркменистана 2014 года, как и в прошлом сезоне, участвовали 10 команд. 4 команды представляли Ашхабад — «Алтын Асыр», «Ашхабад», МТТУ и «Талып спорты». «Балкан» из Балканабада и «Шагадам» из Туркменбашы представляли Балканский велаят. По одной команде — «Ахал», «Багтыярлык-Лебап», «Мерв» и «Дашогуз» — выставили Ахалский, Лебапский, Марыйский и Дашогузский велаят. По сравнению с сезоном-2013, список команд не изменился. Чемпионский титул защищал ашхабадский МТТУ. Сезон начался 7 марта и закончился 29 ноября 2014 года. Соревнования так же проводились в 4 круга (36 туров, 180 матчей).

Турнирная таблица 

|}

Лучшие бомбардиры 
 данные по состоянию на конец чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч и самая крупная победа: 03.06.2014 Б.-Лебап 0:11 МТТУ

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Туркменистана  на сайте ФИФА

2014
Туркмения
Спорт в Туркменистане в 2014 году